Чемпионы мира по шашкам:

Очные чемпионаты

 Чемпионы мира по международным шашкам среди мужчин
 Чемпионы мира по международным шашкам среди женщин
 Чемпионы мира по русским шашкам среди мужчин
 Чемпионы мира по русским шашкам среди женщин
 Чемпионы мира по международным шашкам среди юношей
 Чемпионы мира по международным шашкам среди девушек
 Чемпионы мира по русским шашкам среди юношей
 Чемпионы мира по русским шашкам среди девушек
 Чемпионы мира по международным шашкам среди команд
 Чемпионы мира по чекерсу
 Чемпионы мира по турецким шашкам

Заочная игра

Компьютеры 
 Чемпионы мира среди шашечных программ